Łęczno ist der Name dreier Ortschaften in Polen:
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Łódź, siehe Łęczno (Sulejów)
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Łęczno (Miedzichowo)
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Łęczno (Białogard)